Etienne Clerissi (1888-1971), un artiste-peintre, aquarelliste, dessinateur, illustrateur, affichiste, calligraphe, architecte et auteur monégasque ;
 Philippe Clerissi (1953-), un homme politique monégasque.